Masseria ima više značenja:
 Masseria, Avellino
 Masseria, Biella
 Masseria, Bolzano
 Masseria, Messina